Csalás és ámítás (Love, Cheat & Steal), 1993-as amerikai film William Curran rendezésében
 Csalás és ámítás (The Last Time), 2006-os amerikai film Michael Caleo rendezésében